SMS „Iltis” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej:
 SMS „Iltis” – kanonierka kolonialna typu Wolf z lat 70. XIX wieku. Zwodowana w 1878 roku, zatonęła w sztormie 23 lipca 1896 roku
 SMS „Iltis” – kanonierka kolonialna typu Iltis z końca XIX wieku. Zwodowana w 1898 roku, zatonęła 28 września 1914 roku
 SMS „Iltis” – krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich